Condado de Henry es el nombre de 10 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Henry (Alabama)
 Condado de Henry (Georgia) 
 Condado de Henry (Illinois) 
 Condado de Henry (Indiana) 
 Condado de Henry (Iowa) 
 Condado de Henry (Kentucky) 
 Condado de Henry (Misuri) 
 Condado de Henry (Ohio) 
 Condado de Henry (Tennessee) 
 Condado de Henry (Virginia)